Резанино — название населённых пунктов в России:

 Резанино — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Резанино — село в Ярославском районе Ярославской области.